Municipio de Allegheny puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Allegheny (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.
 Municipio de Allegheny (condado de Butler, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Allegheny (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.
 Municipio de Allegheny (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.
 Municipio de Allegheny (condado de Venango, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Venango.
 Municipio de Allegheny (condado de Westmoreland, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Westmoreland.